Ти́лисос (, до 1940 года — ) — село на острове Крит в Греции. После реформы местного самоуправления 2010 года () по программе «Калликратис» входит в состав общины (дима) Малевизи в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Расположено на высоте 200 метров над уровнем моря. Площадь 23,543 квадратных километра. Население 933 человека по переписи 2011 года.

Экономика основана на сельском хозяйстве, в основном на выращивании винограда (на долю которого приходится 4,8 % производства острова) и оливок. В то же время развито разведение овец, коз и цыплят, имеются множество пчеловодческих хозяйств. Существует также значительное количество пещер, в том числе пещера Камилари, пещера Хайноспилиос, пещера Трапеза, Докса и Аркалиоспилио. Есть также два ущелья, а именно: ущелье Алмирос () и ущелье Гониес (). Агротуризм также очень популярен среди посетителей круглый год. Деревни Аролитос (), Ktima Kares и Agrotikon являются наиболее посещаемыми местами для этого и других видов досуга.

Также неподалеку находится .

История 
Тилисс — это древние минойские город и пиковое святилище. Тилисс был раскопан в 1909—1913 годах Иосифом Хадзидакисом (, 1848—1936), в 1953—1955 годах — Николаосом Платоном, а в 1971 году — Атанасией Кандой (). Город использовался с раннего минойского II до позднего минойского IIIA периода, а пиковое святилище, раскопанное  в 1963 году, использовалось по крайней мере до позднего минойского IA периода. Сооружения включают дома, цистерну и акведук с глиняными трубами. Найденные при раскопках находки включали в себя пифос с надписями линейным письмом A, каменные рога и глиняные фигурки людей и животных.

Община Тилисос () была создана в 1997 году () и включала в себя ещё 11 деревень.

Население

Примечания

Литература 
 Jones, Donald W. 1999 Peak Sanctuaries and Sacred Caves of Minoan Crete 
 Kyriakidis, Evangelos, 2005, Ritual in the Aegean: The Minoan Peak Sanctuaries, London: Duckworth publishers
 Kyriakidis, Evangelos 2007, ‘Finding Ritual: Calibrating the Evidence’, in Kyriakidis, E. (ed.), 2007. The Archaeology of Ritual, Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology UCLA publications, pp. 9-22

Ссылки 
 Минойский Крит, страница Тилисса
Древние города Крита
Населённые пункты Крита